Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Istanbul Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Istanbulská antuková událost představovala premiérový ročník obnoveného antukového turnaje.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený moldavsko-srbský pár Radu Albot a Dušan Lajović, který ve finále zdolal favorizované švédsko-rakouské turnajové jedničky Roberta Lindstedta a Jürgena Melzera výsledkem 6–4 a 7–6. Oba šampioni tak získali premiérový titul na okruhu ATP. Do žebříčku ATP si připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  Jürgen Melzer (finále)
  Oliver Marach /  Philipp Oswald (čtvrtfinále)
  Chris Guccione /  André Sá (semifinále)
  Mate Pavić /  Michael Venus (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Istanbul Open
ATP World Tour 2015
Tenis v Turecku v roce 2015